Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 9-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet az Egyesített Csapat versenyzője, Ljubov Jegorova nyerte. A Magyarországot képviselő Bozsik Anna a 48. helyen végzett.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában, a 10 km-es távot váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15